Palermo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Palermo Township (Iowa)
 Palermo Township (North Dakota)